First Street Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First Street Bridge (Napa, Kalifornien), NRHP-ID 04000774
 First Street Bridge (Merrill, Wisconsin), NRHP-ID 96001017